Le sigle E422  peut désigner:
 E422, numéro E du glycérol, un édulcorant (additif alimentaire) ;
 Route européenne 422 reliant Trèves à Sarrebruck en Allemagne.